Belausteguigoitia ist der Familienname folgender Personen:
 Iker Belausteguigoitia (* 1927), mexikanischer Segler
 Ivonne Belausteguigoitia, mexikanische Wasserspringerin
 José María Belausteguigoitia (Belauste; 1899–1964), spanischer Fußballspieler